Проника́ющие грунто́вки или грунтовки глубокого проникновения — водно-дисперсионные материалы, применяющиеся в качестве первого слоя при производстве отделочных работ на минеральных основаниях.

Основные функции проникающих грунтовок 
 выравнивание поглощения подложки;
 улучшения адгезии отделочного покрытия на окрашиваемую поверхность;
 укрепление подложки путём связывания отслоившихся от неё частиц наполнителей и пигментов из старых покрытий, подвергшихся атмосферному старению, песка из старых штукатурок и т. п.;
 защита поверхности от проникновения агрессивных жидкостей (например, воды) из верхнего покрытия в подложку.

Требования к проникающим грунтовкам 

Для выполнения своих функций проникающие грунтовки должны обладать:
 хорошими пленкообразующими свойствами полимеров, входящими в их рецептуру;
 высокой проникающей способностью;
 устойчивостью к гидролизу, особенно для нанесения на высокощелочные свежие цементные подложки;
 устойчивостью к действию электролитов для предотвращения коагуляции на поверхности, так как в минеральных строительных материалах содержится большое количество растворимых ионов;
 водостойкостью получающихся покрытий;

Исходное сырье для производства 

Из-за необходимости устойчивости к гидролизу водно-дисперсионные грунтовки изготавливают на основе дисперсий стиролакриловых или чисто акриловых сополимеров.

Чтобы обеспечить хорошую проницаемость, размер частиц полимера должен быть примерно в 10 раз меньше диаметра пор подложки
В большинстве случаев размер частиц дисперсии 100—200 нм вполне достаточен для хорошего укрепления поверхности строительных подложек с крупными порами.
Для получения дисперсий с размером частиц менее 100 нм, устойчивых к воздействию электролитов, необходимо использовать в процессе эмульсионной полимеризации сильные поверхностно-активные анионные эмульгаторы. При увеличении количества эмульгатора размер частиц уменьшается.
Путём оптимизации процесса эмульсионной полимеризации, можно получать акриловые дисперсии с размерами частиц 20—50 нм. Низкая концентрация дисперсии в грунтовках позволяет предотвратить коагуляцию в результате воздействия растворимых солей из субстрата.
[1].

Состав проникающих грунтовок 
 акриловая дисперсия 85 %масс.
 антивспенивающий агент 0,4 %масс.
 консервант 1,7 %масс.
 ПАВ-смачиватель 0,4 %масс.
 вода 12,5 %масс.[2, c.85].

Применение проникающих грунтовок 
Проникающие грунтовки большинства производителей выпускаются готовыми к применению, однако ряд производителей производит концентраты, требующие разбавления водой от 1 : 1 до 1 : 15 по объёму. Расход проникающих грунтовок составляет 25—100 мл/м2 в зависимости от адсобирующей способности подложки.
Проникающие грунтовки равномерно наносятся на обрабатываемую поверхность малярным валиком или кистью до полного впитывания. Время сушки до 24 часов. Затем поверхность может быть окрашена водно-дисперсионными красками, а также на неё могут быть нанесены другие отделочные покрытия.

См. также 
 Грунтовка

Примечания

Литература 
 1.
 2. 
 3. Грунтовочные составы Фейдал или Церезит: что лучше и эффективнее? 

Гидроизоляционные материалы